Лійга 2016—2017 () — 42-й сезон Лійги. Чемпіонат стартував 16 вересня 2016, а фінішував 27 квітня 2017. Свій сімнадцятий титул чемпіона здобув клуб «Таппара».

Клуби

Турнірна таблиця

Плей-оф

Попередній етап 
 Ессят — Ільвес — 1:2 (3:2 ОТ, 1:6, 0:1 ОТ)
 Кярпят — ГІФК — 0:2 (3:4 ОТ, 3:4 ОТ)

Основний етап 

Матч за 3-є місце 
ЮІП — ГІФК 1:0

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Профіль на eurohockey  
 Лійга на scoresway 

2017
Фінляндія
Фінляндія
2016 у Фінляндії
2017 у Фінляндії